Replica – riproduzione fedele di un manufatto
 Replica – ripetizione di uno spettacolo
 Replica – manga giapponese
 Replica – singolo del gruppo musicale Sonata Arctica
 Replica – in sismologia ogni scossa sismica successiva alla scossa principale
 Replica van Pelt – personaggio della striscia a fumetti Peanuts
 Replica – album in studio di Oneohtrix Point Never del 2011